Карабюк ():
 Карабюк — город и район в Турции, административный центр ила Карабюк.
 Карабюк — ил на севере Турции.